

Cinema
 Noga – film del 1991 diretto da Nikita Tjagunov

Geografia
 Noga – moshav di Israele

Persone
 Al Noga – ex giocatore di football americano statunitense
 Artur Noga – ostacolista polacco
 Niko Noga – ex giocatore di football americano statunitense
 Pete Noga – ex giocatore di football americano statunitense
 Pjerin Noga – ex calciatore albanese